Крот () — чехословацкий и чешский рисованный мультсериал, созданный художником Зденеком Милером.

История 

Первая серия — «Как Крот раздобыл себе штанишки», созданная по книге чешского писателя Эдуарда Петишки, — была показана в Праге в 1957 году. Просветительно-познавательная лента в доступной маленьким зрителям, увлекательной, трогательной и забавной форме давала представление о выращивании и дальнейшей обработке льна, в процессе которой создаётся полотно. А из ткани в конце концов сшили штанишки с кармашками для заглавного героя, который о них так мечтал и хлопотал. Это была единственная серия, где использовалась речь персонажей. Во всех последующих сериях герои ограничиваются междометиями и всяческими звуками, передающими эмоции, благодаря чему мультики практически полностью понятны без перевода для зрителя из любой страны. 

Авторские права на Кротика разделены между разными компаниями и защищены законами.
Сейчас Кротик — один из культурных (и самых узнаваемых) символов Чехии.

В интервью, посвящённом сериалу о Кротике, Зденек Милер вспоминал:«Мне очень повезло, так как в то время, когда я делал первых кротиков, мои дочки были маленькими. У них были очень красивые голоса, и они очень хорошо смеялись. Мне везло, так как мне всегда удавалось их расколоть, и когда они смеялись или плакали, я это записывал. Эти записи сохранились у нас до сих пор, потому что ничего лучше, несмотря на все мои старания, мне никогда не удавалось найти».

Список серий 
Список серий основан на списке эпизодов IMDb и фильмографии Зденека Милера.

Трансляция

Награды 
Мультфильмы из мультсериала «Крот» получали награды на фестивалях.

Интересный факт 
Кротик, заглавный герой популярного мультсериала Зденека Милера, побывал и в космосе: мягкую игрушку, изображающую этого персонажа. взял с собой на борт международной космической станции астронавт НАСА Эндрю Джей Фьюстел. Когда впоследствии Эндрю в 2019 году с женой Индирой (имеющей с материнской стороны чешские корни) посетил Прагу, с ним вместе прибыл в столицу Чехии его маленький спутник — Кротик-астронавт.

Продолжение сериала 
В 2016 году китайские и чешские мультипликаторы начали работу над новым сериалом о Кроте в формате 3D, который получил название «Кротик и Панда» (другой вариант — «Панда и Кротик»). Заглавный герой чешского цикла нисколько не изменился внешне, однако в отличие от оригинального сериала (за исключением первого мульфильма, где Кротик, хлопоча о штанишках с кармашками, обращается с просьбами к разным животным) обрёл полноценную речь, вдобавок у него появился друг — плюшевая панда Хэхэ. Вместе они переживают много разных приключений.

Примечания

Ссылки 
 «Крот и его друзья» (чеш. «Krtek») — на сайте Tlum.ru

Мультфильмы Чехословакии
Мультсериалы Чехословакии
Мультсериалы Чехии
Культура Чехии
Мультсериалы о животных
Мультсериалы 1957 года
Мультсериалы о детях
Мультфильмы о детях